StarLadder i-League Invitational Season 3    — турнир по игре Dota 2, профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit, категории майнор (Разыгрываются 300.000$ и 300 баллов), организованный компанией StarLadder, который прошел в Киеве в октябре 2017 года. 

Участие в турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли 11-26 сентября 2017 и определили команды, которые поедут в Киев для участия в финальной части соревнования.

Приглашённые команды 

Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили два коллектива:  Newbee и  Team Liquid. Оставшиеся 6 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях.

Региональные отборочные 

Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из каждого региона в финал турнира вышли по одной лучшей команде: 

Участники отборочных:

Квалификация в регионе Китай

Квалификация в регионе ЮВ Азия

Квалификация в регионе СНГ

Квалификация в регионе Европа

Квалификация в регионе Сев. Америка

Квалификация в регионе Юж. Америка

Финальная часть 

Участие в турнире приняло 8 команд. В групповой стадии коллективы были разбиты на две группы, где сыграли друг с другом матчи серии до двух побед. Худшие команды из каждой группы покинули турнир, а остальные четыре выступили в плей-офф.

Групповой этап 
Групповой этап прошёл с 12 по 14 октября. 2 лучшие команды каждой группы попали в плей-офф.

Плей-офф

Результаты

Примечания 

Dota Pro Circuit 2017-2018
2017 год в киберспорте